Leon Potocki (1789–1860) – dyplomata Imperium Rosyjskiego, założyciel rezydencji Liwadia na Krymie
 Leon Potocki (1799–1864) – polski pisarz i publicysta